Niemcy:
 Essingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb
 Essingen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße

Zobacz też:
 Hohenfels-Essingen
 Lilla Essingen
 Stora Essingen